

Wydarzenia 

 Rzym zwyciężył wojska koalicji galijsko-etruskiej w bitwie nad Jeziorem Wadymońskim
 początek boskiego kultu władców w hellenistycznym Egipcie
 założenie Biblioteki Aleksandryjskiej (datuje się to wydarzenie na lata około 350-283 p.n.e.)

Zmarli 
 Demetrios Poliorketes – król Macedonii